Karl Alber ist der Name folgender Personen:

* Karl Alber (Fußballspieler) (* 1948), deutscher Fußballspieler und Bürgermeister

Karl Alber ist der Name folgender Unternehmen:
 Verlag Karl Alber, deutscher Verlag für Philosophie